Бенджамин () — мужское личное имя еврейского происхождения в англоязычных странах (соответствует русскому варианту имени Вениамин), а также фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бенджамин, Ада (род. 1994) — нигерийская легкоатлетка.
 Бенджамин, Андре (род. 1975) — американский рэпер.
 Бенджамин, Артур (1893—1960) — австралийский композитор, педагог и пианист.
 Бенджамин, Артур (род. 1961) — американский математик и писатель.
 Бенджамин, Бенуа (род. 1964) — американский профессиональный баскетболист.
 Бенджамин, Гарри (1885—1986) — врач, эндокринолог, сексолог и геронтолог.
 Бенджамин, Джордж (род. 1960) — английский композитор, пианист и дирижёр.
 Бенджамин, Джоэль (род. 1965) — американский шахматист, гроссмейстер (1986).
 Бенджамин, Джуда (1811—1884) — американский адвокат и политический деятель.
 Бенджамин, Коллин (род. 1978) — намибийский футболист.
  (род. 1964) — английская балерина родом из Австралии.
 Бенджамин, Люси (род. 1970) — английская актриса.
 Бенджамин, Майкл (1981—2022) — гаитянский певец, автор песен, гитарист и продюсер.
 Бенджамин, Нейл (род. 1994) — тринидадский футболист.
 Бенджамин, Рай (род. 1997) — американский легкоатлет.
 Бенджамин, Ричард (род. 1938) — американский актёр и кинорежиссёр, лауреат премии «Золотой глобус».
 Бенджамин, Тиана (род. 1984) — английская актриса.
 Бенджамин, Тимоти (род. 1982) — британский валлийский легкоатлет.
 Бенджамин, Флоэлла (род. 1949) — британская актриса, общественный деятель, публицист и телевизионная ведущая.
 Бенджамин, Фрэнсис (род. 1993) — нигерийский футболист.
 Бенджамин, Шелтон (род. 1975) — американский рестлер.
 Бенджамин, Энтони (1931—2002) — английский художник и скульптор.

Личное имя 
 Бенджамин Франклин — американский политический деятель. Один из лидеров войны за независимость США.
 Бенджамин Франклин Батлер — американский государственный и военный деятель, генерал, участник Гражданской войны в США.
 Бенджамин Лайнус — персонаж телесериала «Остаться в живых»
 Бенджамин Лафайет Сиско — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Глубокий Космос 9»
 Бенджамин Франклин Гейтс — персонаж приключенческого фильма «Сокровища нации» и его сиквела «Сокровища нации: Книга тайн»

Топоним 
 Бенджамин — город в штате Техас, США
 Бенджамин — остров на Аляске.

См. также 
 Биньямин
 Беньямин
 Бенжамен
 Бенджаминовы колибри
 Бен
 Бенджи (значения)